Roger Moore (Amerikaans acteur) (1900-1999), een Amerikaanse acteur
 Roger Moore (acteur) (1927-2017), een Britse acteur, bekend als vertolker van James Bond
 Roger Moore (pokerspeler) (1938-2011), een Amerikaanse pokerspeler
 Roger Moore (informaticus) (1939-2019), een Amerikaanse informaticus
 Roger Moore (schrijver) (1944-), een Welshe schrijver
 Roger Moore (academisch docent) (1962-), een Britse academisch docent
 Roger Moore (zanger) (1981-), een Duitse zanger
 Roger Moore (basketbalspeler), een Amerikaanse basketbalspeler